ATP-toernooi van Brisbane Indoor, tennistoernooi
 Queensland Open, golftoernooi